Río Isuela ist der Name zweier Flüsse im Stromgebiet des Ebro in der Region Aragonien in Spanien:

 Río Isuela (Huesca), Zufluss des Río Flumen
 Río Isuela (Saragossa), der über den Jalón in den Ebro entwässert